Moumouni ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Moumouni (1929–1991), nigrischer Physiker
 Aïssata Moumouni (1939–2021), nigrische Pädagogin und Politikerin
 Fatima Moumouni (* 1992), Schweizer Künstlerin
 Martin Adjou Moumouni (* 1955), beninischer Geistlicher
 Yacouba Moumouni (* 1966), nigrischer Sänger und Flötist

Siehe auch:
 Moumouni Djermakoye
 Mumuni